Anastasio Somoza García (1896-1956), polític nicaragüenc, president de Nicaragua (1933-1947, 1950-1956).
 Anastasio Somoza Debayle (1925-1980), polític nicaragüenc, president de Nicaragua (1967-1979).
 Anastasio Somoza Portocarrero (1951-), polític nicaragüenc.